Le terme congrès de Vérone désigne notamment :
 le congrès de Vérone de 1822 ;
 le congrès de Vérone de 1943 ;
 Congrès de Vérone, une œuvre de François-René de Chateaubriand parue en 1838.